Bond kan syfta på

 Bond – ett gemensamt namn gudasläkterna inom nordisk mytologi, se Bönd
 James Bond – en fiktiv brittisk spion
 Bond Cars – ett bilmärke
 Bond (musikgrupp) – stråkinstrumentgrupp med populärmusikinriktning

Personer 
 Anders Bond (1888–1980), svensk kompositör, organist och folkskollärare
 Cay Bond (född 1943), svensk journalist 
 Colin Bond  (född 1942), australisk racerförare
 Edward Bond (född 1934), brittisk författare, dramatiker och regissör
 George Phillips Bond (1825–1865), amerikansk astronom 
 Hamish Bond (född 1986), nyzeeländsk roddare
 James Bond (ornitolog) (1900–1989), amerikansk ornitolog 
 Kit Bond (född 1939), amerikansk politiker, republikan, guvernör och senator för Missouri 
 Lilian Bond (1908–1991), brittisk-amerikansk skådespelare
 Linda Bond (född 1946), kanadensisk general i Frälsningsarmén
 Michael Bond (1926–2017), engelsk författare, skapare av Björnen Paddington 
 Nigel Bond (född 1965), engelsk snookerspelare
 Roland Bond (född 1944), svensk ishockeyspelare
 Samantha Bond (född 1962), brittisk skådespelare
 Shadrach Bond (1773–1832), amerikansk politiker, demokrat-republikan, kongressrepresentant och guvernör för Illinois
 Thomas Bond (1712–1784), amerikansk läkare och kirurg
 Ward Bond (1903–1960), amerikansk skådespelare
 William Cranch Bond (1789–1859), amerikansk astronom

Geografi

Antarktis 

 Bond Point, Antarktis, udde, 
 Mount Bond, berg,

Kanada
 Bond Point, Kanada, udde

Storbritannien 

 Bond Street – en gata i London

USA 

 Bond (berg i USA), New Mexico, Bernalillo County,

Se även
 Bond County – ett county i Illinois

Engelska efternamn